Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen im Senegal:

Siehe auch 
 Höchster Berg

Einzelnachweise

Weblinks 
 GeoNames: Höchste Berge in Senegal

!Senegal, Berge
 
Senegal, Berge